Jean-François Mocquard, een Frans advocaat, diplomaat, onderprefect, kabinetschef en politicus.
 François Mocquard, een Frans zoöloog en herpetologist.